Chamoux peut désigner :

Patronyme 

 Benoît Chamoux (1961-1995), alpiniste français.
 Camille Chamoux (1977-), comédienne française.
 François Chamoux (1915-2007), helléniste français.
 Jean Chamoux (1925-2007), photographe français.
 Yolande Laffon (1895-1992), de son vrai nom Yolande Chamoux, comédienne française.

Toponyme 

 Chamoux, commune française du département de l'Yonne.
 Chamoux-sur-Gelon, commune française du département de la Savoie.

Voir aussi 
 M'Toro Chamou, chanteur mahorais.

Homonymie de patronyme
Patronyme savoyard
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France